Aurora (1900) - rosyjski krążownik
 Awrora (linie lotnicze)